Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sioux () :
 le comté de Sioux, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de Sioux, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Sioux, situé dans l'État du Nebraska.